Garruchos puede referirse a:

Garruchos, localidad de la Argentina;
Garruchos, localidad del Brasil.